Kunene, a Cunene folyó Namíbiában használatos elnevezése
 Kunene, régió Namíbia an